Mbamba steht für:

 Mbamba Bay, eine Ortschaft in Tansania
 Mbamba (Insel), eine Insel in Tansania
 Mbamba (Provinz), eine ehemalige Provinz im Königreich Kongo

Mbamba ist der Familienname folgender Personen:
 José-Claude Mbimbi Mbamba (* 1962), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Boma
 Marc Kibong Mbamba (* 1988), kamerunischer Fußballspieler
 Noah Mbamba (* 2005), belgischer Fußballspieler